Ägäis steht für:

 Ägäis (byzantinisches Thema), das Thema der Ägäis (griechisch θέμα τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, thema tou Aigaiou Pelagous) war eine byzantinische Provinz im nördlichen Ägäischen Meer die in der Mitte des neunten Jahrhunderts eingerichtet wurde
 Ägäisches Meer oder die Ägäis (altgriechisch Αἰγαῖον πέλαγος aigaion pelagos, heute neugriechisch Αιγαίο Πέλαγος (n. sg.) Egeo pelagos), ein Nebenmeer des Mittelmeers 
 Ägäisregion (Türkei), die türkische Ägäisregion (benannt nach der Ägäis) ist das fünftgrößte der sieben geographischen Gebiete der Türkei, die offizielle Bezeichnung ist „Ege-Gebiet“ (tr. Ege Bölgesi)